Aeterni Patris může být:

 Aeterni Patris Filius, bula papeže Řehoře XV z r. 1621 upravující náležitosti papežských konkláve
 Aeterni Patris (bula), bula papeže Pia IX z r. 1868 svolávající První vatikánský koncil
 Aeterni Patris, encyklika papeže Lva XIII z r. 1879